Сіма́ндр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 16 км на південь від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 613 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1681,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сімандр на сайті французького Національного інституту географії
 Сімандр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сімандр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сімандр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сімандр на сайті Mapquest
 Сайт міста Сімандр

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона